Donald Ross peut référer à :

 Donald Ross (chirurgien), un chirurgien britannique ;
 Donald Ross (golfeur), un golfeur écossais et architecte de terrains de golf ;
 Donald Kirby Ross, un soldat américain qui a été décoré de la Médaille d'Honneur pour ses actes héroïques à bord du  durant l'attaque de Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Donald Alexander Ross, le premier résident de Lake Park tué au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une route majeure d'est en ouest au nord du comté de Palm Beach en Floride porte son nom ;
 Donald Ross (Lord Lieutenant), un soldat britannique et décoré du titre de Lord Lieutenant of Dunbartonshire.
 Don Ross, guitariste canadien.